84-я пехотная бригада «Гива́ти» () — пехотная бригада Армии обороны Израиля.

Находится в составе 162-й дивизии «Ха-Плада» Южного военного округа.

История 
 Бригада Гивати впервые была сформирована в декабре 1947 года в подмандатной Палестине. Первым командиром стал Шимон Авидан.
 В 1956 году бригада переведена в резерв; носила название 17-й бригады, затем 5-й бригады (под этим номером участвовала в Шестидневной войне и войне Судного дня). В 1989 году 5-й пехотной бригаде был присвоен статус элитной.
 В 1983 году сформирована новая пехотная бригада, которой было присвоено историческое имя «Гивати». Несмотря на общее название, новая бригада «Гивати» не является преемницей бригады «Гивати» времён Войны за независимость Израиля.

Операции 

 С 2000—2005 дислоцировалась в секторе Газа. Бригада Гивати, под командованием полковника Имада Фареса, была удостоена почётной медали за службу в секторе Газа в течение Интифады Аль-Аксы. Под командованием Фареса бригада Гивати достигла высокой репутации в Израиле. Бригада Гивати выполнила тысячи операций против боевиков в секторе Газа с большим успехом и низкими потерями.
 В 2004 году бригада продолжала операции в секторе Газа, под командованием полковника Эяля Айзенберга и главы Южного военного округа Дана Хареля. Гивати, технический взвод и батальон бедуинских следопытов, были удостоены знака отличия от генерала округа, главным образом, за действия против туннелей контрабанды оружия в Рафахе.

Состав 
В состав бригады входят:
 424-й пехотный батальон «Шаке́д».
 432-й пехотный батальон «Цаба́р».
 435-й пехотный батальон «Ро́тем».
 846-й разведывательный батальон ( гадса́р) «Шуале́й Шимшо́н» (Лисы Самсона), в состав которого входят:
 — Разведывательная рота ( пальса́р) «Шуале́й Шимшо́н» («Сайе́рет Гива́ти»);
 — Противотанковая рота ( пальна́т) «Дикла́»;
 — Военно-инженерная рота ( пальха́hан) «Доле́в»;
 — (с 2010 по 2015) Подразделение особого назначения «Римо́н» ().
 Тренировочная база бригады ( БАХ Гива́ти);
 Рота связи бригадного подчинения ( пальхи́к) «Мао́р».

Символика 
С 1999 года бригада Гивати относится к Южному военному округу. Солдаты Гивати носят фиолетовые береты. Символ бригады — лиса, намёк на библейских лис Самсона.

Командиры бригады

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница бригады на странице МО Израиля
 Официальная страница бригады